В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Queensland Open 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер 6-3, 7-5.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (Переможниця)
  Пем Шрайвер (фінал)
  Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
  Алісія Молтон (3-тє коло)
  Еліз Берджін (чвертьфінал)
  Сара Гомер (3-тє коло)

 Енн Мінтер (2-ге коло)
 Даянн Балестрат (1-ше коло)
 Розалін Нідеффер (2-ге коло)
 Елізабет Смайлі (2-ге коло)
 Паскаль Параді-Мангон (2-ге коло)
 Робін Вайт (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Brisbane International